Turbo Boost steht für:

 eine Funktion des Autos K.I.T.T. in der Fernsehserie Knight Rider, siehe Knight Rider #K.I.T.T.
 Intel Turbo Boost, eine Funktion zur Übertaktung von Mikroprozessoren

Siehe auch:
 Turbo Core
 Turbo-Taste